Жарко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Жаркова, Анна Петровна (1918—1994) — железнодорожный работник, Герой Социалистического Труда.
 Жаркова, Елена Викторовна (1953—1980) — советская фигуристка.
 Жаркова, Лидия Михайловна (1926—2009) — российский библиотекарь, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Жаркова, Людмила Михайловна (род. 1950) — судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Жаркова, Мария Сергеевна (род. 1988) — российская теннисистка.
 Жаркова, Медея Евгеньевна (род. 2003) — российская футболистка.
 Жаркова, Наталия Сергеевна (род. 1989) — украинская спортсменка-фридайвер.
 Жаркова, Ольга Николаевна (род. 1979) — российская кёрлингистка. См. также 
 '''